Literatura: De la Terra a la Lluna, novel·la de ciència-ficció de 1865 escrita per Jules Verne
 Cinema: Le Voyage dans la Lune, pel·lícula muda francesa de 1902 dirigida per Georges Méliès
 Astronàutica: Missions lunars, les que tenen per objectiu l'exploració de la Lluna